Antoni Łukasiewicz (1880–1940), nauczyciel, podpułkownik Wojska Polskiego, oficer naukowo-oświatowy, ofiara zbrodni katyńskiej
 Antoni Łukasiewicz (1983–), piłkarz, reprezentant Polski